Estreito - acidente geográfico
Lista de estreitos

Música
Estreito (álbum) - de Rodox

Localidades

Estreito (Maranhão) - município
Estreito (Florianópolis) - bairro

Estreito (Oleiros) - freguesia
Estreito da Calheta - freguesia
Estreito de Câmara de Lobos - freguesia
Desambiguação